Il nome lega italica può storicamente essere riferito a:

La Lega sociale, costituita dai Sanniti e da altri popoli italici contro Roma agli inizi del I secolo a.C.
La Lega italica costituita dalle principali signorie italiane e voluta da Amedeo VI di Savoia e dal pontefice Gregorio XI in funzione antiviscontea
La Lega Italica, costituita da Venezia, Milano e Firenze nel 1454, a cui aderirono l'anno successivo anche lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli.
La Lega Italica, costituita nel corso del « Convegno di Zoagli » del 23 agosto 1924 – preceduto da una riunione preparatoria a Rapallo, il 17 agosto –, ossia un raggruppamento allargato di dissidenti al PNF, sostenuto dal deputato e scrittore Sem Benelli, fra gli estensori del documento programmatico, durante la XXV legislatura del Regno d'Italia, all'indomani del delitto Matteotti.